Partiaga peut désigner :
Partiaga, la commune rurale située dans le département de Botou au Burkina Faso.
Partiaga, la commune rurale et le chef-lieu du département de Partiaga au Burkina Faso.